Mai multe râuri din România poartă numele de Bâsca:

Bâsca Chiojdului
Bâsca fără Cale, afluentul acestuia;
Bâsca Roziliei și afluenții săi:
Bâsca Mare
Bâsca Mică

Vezi și
Râul Bașca
Râul Bâșca